Чёрная рада (

 Чёрная рада — казацкая рада (совет), состоявшаяся в 1663 году на окраине Нежина для избрания гетмана Левобережной Украины.
 Чёрная рада — украинский художественный исторический фильм, снятый в 2000 году.
 Чёрная рада — первый украинский исторический роман, написанный Пантелеймоном Кулишом в 1846 году.